El término arroyo Malo puede referirse a:

 Arroyo Malo, curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Paysandú.
 Arroyo Malo, curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Cerro Largo.
Arroyo Malo, curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Tacuarembó.
 Arroyo Malo, arroyo de las islas Malvinas.